Eppenreuth ist der Name von

 Eppenreuth (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eppenreuth (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Gemarkung Eppenreuth (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eppenreuth (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern